Andrea Perroni (1980) – attore, comico e imitatore italiano
 Francesco Perroni Paladini (1830-1908) – avvocato e politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Gloria María Perroni (1943) – politica messicana del Partito d'Azione Nazionale
 Maite Perroni (1983) – attrice e cantautrice messicana
 Sergio Claudio Perroni (1956-2019) – scrittore e traduttore italiano

Pagine correlate
 Peroni (disambigua)
 Perrone